A competição de luta livre até 74 kg masculino nos Jogos Olímpicos de 2016 decorreu a 19 de agosto na Arena Carioca 2, no Rio de Janeiro.

Medalhistas 
O iraniano Hassan Yazdani sagrou-se campeão olímpico ao derrotar na final Aniuar Geduev, da Rússia. Os combates pelo bronze foram ganhos por Jabrayil Hasanov (Azerbaijão) e pelo turco Soner Demirtaş.

Resultados 
Estes foram os resultados da competição:

Chave superior

Chave inferior

Repescagem

Final 

Livre 74 kg masculino